Fengshen steht für:
 Dongfeng Fengshen, Automarke
 Taifun Fengshen, Pazifik (2008)